— трёхмерный файтинг, первая игра из серии Dead or Alive. Версия для аркадного автомата вышла в 1996 году; впоследствии выходили варианты игры для Sega Saturn, PlayStation и Xbox.

Описание игры 
Dead or Alive отличалась качественной графикой и высокой скоростью игры. Действия персонажа разделялись на три основных типа: удар (attack), встречный удар (counter) и бросок (throw). Если противники действовали одновременно, то удар был сильнее броска, бросок сильнее встречного удара, а встречный удар сильнее удара (схема «камень, ножницы, бумага»). По краям игровой арены находилась «зона опасности» (danger zone); если персонаж от удара падал в зону опасности, то его подбрасывало в воздух, давая возможность противнику выполнить мощное комбо.

Dead or Alive также отличалась необычной анимацией женских грудей: во время драки груди персонажей женского пола подпрыгивали с неожиданно высокой амплитудой, причём «прыгучесть» можно было регулировать в игровом меню.

Версии 
 Для аркадного автомата Sega Model 2: вышла в 1996 году.
 Для Sega Saturn: вышла в 1997 году. По сравнению с аркадной версией, получила упрощенную графику.
 Для PlayStation: вышла в 1998 году. Новый движок, обновленная графика, новая музыка, два дополнительных персонажа (Басс и Аянэ).
 Для Xbox: в 2004 году вышел диск Dead or Alive Ultimate с обновленным вариантом версии Dead or Alive для Sega Saturn, а также с игрой Dead or Alive 2. Данный вариант Dead or Alive поддерживал сетевую игру через сервис Xbox Live.

Примечания

Ссылки 
 The History of Dead or Alive от IGN

Компьютерные игры 1996 года
Dead or Alive
Игры для Sega Saturn
Игры для PlayStation
Игры для Xbox
Отменённые компьютерные игры для Nintendo 64
Компьютерные игры, разработанные Team Ninja